Старая армия может означать:
 «Старая армия» — название Русской императорской армии (Вооружённых сил Российской империи), получившее распространение в советский период.
 «Старая армия» — двухтомные воспоминания генерал-лейтенанта А. И. Деникина (1929—1931) о Русской императорской армии.

Примечания